L’acronyme CVRH peut désigner :
 le Centre vendéen de recherches historiques, une maison d’édition et un centre de recherches français, créé en 1994 sous la forme d'un Groupement d’intérêt public ;
 un Centre de valorisation des ressources humaines, du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), en France.